Ambroży Pampowski (zm. 1510) – starosta generalny Wielkopolski, wojewoda sieradzki, kasztelan rozpierski, starosta malborski
 Ambroży Pampowski (zm. 1571) – starosta średzki